Иван Телепнев:
 Телепнев, Иван Иванович (XVIII—XIX вв)— генерал-майор.
 Телепнев, Иван Степанович (до 1653—после 1685) — стольник и думный дворянин.